Ниже представлен список парков штата штата Юта (США). Первые два парка такого типа были образованы в 1957 году — ими стали  и «». Крупнейший парк штата Юты —  (89,12 км²), самый маленький —  (8094 м²). По состоянию на 2016 год в Юте насчитывается 43 парка штата. Географически парки штата Юты достаточно равномерно распределены по штату, но всё же больше всего их в центре и на севере, меньше всего — на западе и северо-западе штата.

Парки штата

См. также

Ссылки 

 Парки штата Юты  на сайте stateparks.utah.gov
 Парки штата Юты  на сайте utah.com

 
Парки штата
Юта